Леснополянский сельский совет:

Леснополянский сельсовет — Россия, Новосибирская область, Коченёвский район
Леснополянский сельский совет () — Украина, Луганская область, Марковский район

См. также
Леснополянский сельский округ — Россия, Кировская область, Омутнинский район

Примечания